Журі — група людей, що займається присудженням премій, нагород тощо на конкурсах, виставках, змаганнях.
 Журі — заповідне урочище у Львівській області.
 Журі — муніципалітет у Франції.